Ond, magyar férfinév
 Ond, 1984-ben Szerencshez csatolt egykori község
 Ond, a hét vezér egyike